Cantanhede, municipio brasiliano dello Stato del Maranhão
Cantanhede, municipio portoghese del distretto di Coimbra